Fedora är ett släkte av mossdjur. Fedora ingår i familjen Ascosiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur